Кирквуд — вариант передачи английской фамилии , которую также могут передавать как Керквуд или Кёрквуд. Некоторые географические названия также традиционно передаются как Кирквуд, большинство же, передаваемое как Керквуд, перечислено в соответствующем списке Керквуд#Топоним.

Топоним

США 
 Кирквуд (курорт) — горнолыжный курорт в одноименной местности.

Фамилия 
 :
 Кирквуд, Джеймс (старший) (1876—1963) — американский актёр, режиссёр и сценарист.
 Кирквуд, Джимми (род. 1962) — ирландский и британский хоккеист на траве, ирландский крикетчик, олимпийский чемпион 1988 года.
 Кирквуд, Джон Гэмбл (1907—1959) — американский физик-теоретик и химик, член национальной академии наук США.
 Кирквуд, Дэниел (1814—1895) — американский астроном.
 Кирквуд, Кеннет Портер (1899—1968) — канадский дипломат, писатель, автор ряда книг о путешествиях, литературной критике и поэзии.
 Кирквуд, Сэмюэл (1813—1894) — американский политический деятель.
 Кирквуд, Томас (род. 1951) — британский биолог.
 ряд однофамильцев, которых принято передавать на русский иначе, перечислен в статье Керквуд#Фамилия.

Другое 
 Кирквуд — большой ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Щели Кирквуда
 Керквуд